Le terme musée des sciences peut se référer au :
 musée des Sciences, à Laval (Mayenne), France ;
 Science Museum de Londres, Angleterre ;
 musée des sciences, à Trondheim, Norvège ;
 musée des Sciences, à Caracas, Venezuela.